Anton Johan Wrangel kan syfta på:

 Anton Johan Wrangel den äldre (1679-1761), amiral
 Anton Johan Wrangel den yngre (1724-1799), amiral, den föregåendes son